Die Granitz ist ein Landstrich der Insel Rügen im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist namensgebend für:

 ein Jagdschloss auf Rügen, siehe Jagdschloss Granitz
 ein ehemaliges Forst- und Gasthaus, welches heute das Informationszentrum für das Biosphärenreservat Südost-Rügen beherbergt, siehe Granitzhaus
 das Amt Mönchgut-Granitz auf Rügen
 eine Gemeinde in diesem Amt, Lancken-Granitz
 einen vorspringenden Küstenstreifen am Ostufer Rügens, den Granitzer Ort
 Granitz (1966), Kühl- und Transportschiff der Hochseefischereiflotte der DDR

Granitz ist auch ein häufiger geografischer und Familienname in Österreich und Bayern. Er leitet sich vom altslawischen Wort Granica = Grenze ab.

 Granitz (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Granitz (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Granitz (Gemeinde Sankt Kathrein), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark

 Granitz (Bach) in Kärnten; unweit seiner Mündung in die Lavant wurde 1091 von Graf Engelbert I. das Benediktinerstift St. Paul gegründet
 Granitz (Berg), eine bewaldete Anhöhe im Süden des Lavanttales
 Granitzen, eine früher selbständige Gemeinde an der Grenze Steiermark-Kärnten
 Granitzenbach, ein etwa 40 km langes Gewässer im Westen der Steiermark.

Siehe auch:
 Granitzen
 Granitza
 Granica
 Kranitz